Радкин () — фамилия.

Известные носители 
  (1941—2010) — британский боксёр, чемпион Великобритании (1965—1966, 1968—1972), Европы (1971) и Содружества (1965—1966, 1968—1969, 1970—1972) в легчайшем весе.
  (род. 1936) — британский драматург, лауреат Театральной премии Evening Standard за пьесу Afore Night Come (1962) и премии Джона Уайтинга Художественного совета Англии (1974).
  (1872—1957) — британский военный деятель, юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1923—1924).

См. также